Campionati mondiali di sci alpino 2017 – competizione di sci alpino organizzata dalla Federazione Internazionale Sci a Sankt Moritz (Svizzera) dal 6 al 19 febbraio 2017
 Campionati mondiali di sci nordico 2017 – competizione di sci nordico organizzata dalla Federazione Internazionale Sci a Lahti (Finlandia) dal 22 febbraio al 5 marzo 2017